Owings Mills, uma região do Condado de Baltimore
Owings Mills, uma estação do metrô de Baltimore
Owings Mills Boulevard, uma estrada em Owings Mills

Desambiguação